Вік — тривалість періоду від моменту народження живого організму до цього або будь-якого іншого певного моменту часу.

Вік також може відповідати наступним написанням латиницею: Wick , Wyk, Wiek , Wieck , Vic, Week

Персони 

 Вік, Борис Іванович - митрополит Борис, єпископ Російської православної церкви, митрополит Херсонський і Одеський. 
 Вік, Джанкарло (1909-1992) - італійський фізик-теоретик. 
 Вік, Джеймс (рід. 1987) - американський боєць ММА. 
 Вік, Домінік де ( Dominique de Vic ; 1551-1610) - французький військовий, один з друзів короля французького Генріха IV  . 
 Вік, Йоганн Готлоб Фрідріх (нім. Johann Gottlob Friedrich Wieck; 1785-1873) - німецький музичний педагог. 
 Вік, Клод де ( Claude de Vic ; 1670-1734) - французький історик. 
 Вік Раттлхед (англ. Rattlehead) - маскот американської треш-метал-групи Megadeth. 
 Вік Чеснатт (1964-2009) - американскимии співак, композитор, родом з Атенс, Джорджія (США). 
 Вік Чжоу (рід. 1981) - тайванський актор, співак і модель. 
 Вік, Б'ярте Енген (рід. 1971) - норвезький двоєборець. 
 Вік, Ханс-Георг (рід. 1928) - німецький державний діяч, дипломат. 
 Вік, Ян (1652-1702) - голландський художник Золотого століття Нідерландів.

Топоніми 

 Вік - найпівденніша село в Ісландії. 
 Вік - історична область Норвегії в околицях Осло-фьорда в південно-східній частині Норвегії. 
 Вік - адміністративний центр комуни Сёмна в Норвегії. 
 Вік - комуна в губернії СОГН-ОГ-Ф'ЮРАНЕ в Норвегії. 
 Вік - комуна в Німеччині, в землі Мекленбург - Передня Померанія. 
 Вік - в регіоні Овернь. 
 Вік - в регіоні Нижня Нормандія. 
 Вік - аеропорт, розташований на північ від міста Уїк в Кейтнесса. 
 Вік - муніципалітет в Іспанії, входить у провінцію Барселона в складі автономного співтовариства Каталонія. 
 Вік-Фезансак - в регіоні Південь - Піренеї. 
 Вік (Wiek) - німецька назва прибережній західної частини сучасної Естонії, називалася по-латині Роталія (Rotalia), естонською - Ляянемаа . 
 Вік - застаріла форма назви міста Уїк в Шотландії.

Абревіатури 

 ВІК, Вик - Волостной виконавчий комітет  .
 ВІК - Візуальний і вимірювальний контроль. 
 ВІК - Вірус імунодефіциту Котів

Примітки

Див. також 

 Вік (біологія)
 Віко